Bertha van Hasselt, voormalig oudste inwoner van Nederland
 Bertha van Hasselt, Nederlands schilder en deelneemster aan de Olympische kunstwedstrijden in 1928